Il doppio maschile del torneo di tennis South African Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Juan Gisbert e Stan Smith 1-6 6-1 6-2 7-6.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (semifinali)

  Brian Gottfried /  Sherwood Stewart (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1976